Amerikai Egyesült Államok
Milledgeville – település Georgia államban
Milledgeville – település Illinois államban
Milledgeville – település Indiana államban
Milledgeville – település Ohio államban
Milledgeville – település Tennessee államban